Николай Четвериков:
 Четвериков, Николай Иванович (1897—1982) — генерал-полковник.
 Четвериков, Николай Николаевич (род. 1926) — генерал-майор КГБ, директор ГААСП—ВААП.
 Четвериков, Николай Сергеевич (1885―1973) — советский статистик.
 Четвериков, Николай Сергеевич (1895—1972) — д.м.н., профессор.